Фердинанд I Арагонский (1380—1416) — король Арагона.
 Фердинанд II Арагонский (1452—1516) — король Арагона.